Il singolare del SAP Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2004.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Mardy Fish.

Andy Roddick ha battuto in finale Fish 7–6 (15–13), 6–4.

Teste di serie

  Andy Roddick (campione)
  Andre Agassi (semifinali)
  Mardy Fish (finale)
  Taylor Dent (secondo turno)

 Robby Ginepri (secondo turno) 
 Vince Spadea (secondo turno) 
 James Blake (secondo turno) 
 Wayne Ferreira (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

SAP Open 2004
ATP Tour 2004